Diese Liste enthält alle Lieder, die die britische Band The Beatles für den Radiosender BBC in den Jahren 1962 bis 1965 aufnahmen. Ein Teil der Aufnahmen erschien auf den Alben Live at the BBC, On Air – Live at the BBC Volume 2, Anthology 1 und The Beatles Bootleg Recordings 1963. Die Nummerierung der Aufnahmen erfolgte nach Chronologie der Ausstrahlung. Es werden die Tonträger gelistet, auf denen die Lieder erstmals erschienen.

Weblinks 
 www.thebeatles.com

Literatur 
 Kevin Howlett: The Beatles: The BBC Archives: 1962–1970, BBC Books, London, 2013, ISBN 978-1-84990-688-3

Beatles
BBCaufnahmen